crossover – termin określający muzykę łączącą wiele stylistyk
 crossover – termin określający film
 crossover – sytuacja, w której dochodzi do spotkania bohaterów różnych komiksów.
 crossover – pojazd łączący cechy kilku typów samochodów
 crossover thrash – gatunek muzyki, wywodzący się z hardcore i thrash metalu
 Crossover (zespół muzyczny)
 CrossOver Office – aplikacja firmy CodeWeavers
 Crossover – odmiana bilardu dla dwóch osób
 crossover – zagranie w koszykówce polegające na ominięciu przeciwnika
 crossover (elektroakustyka) – w zespołach głośnikowych zwrotnica (filtr) rozdzielająca pasmo akustyczne do właściwych głośników (zazwyczaj nisko-, średnio- i wysokotonowych)